Opar může být:

 v meteorologii: opar (počasí) – jemná mlha
 v medicíně: herpes, viz jednoduchý opar
 v medicíně: pásový opar – onemocnění způsobené reaktivací viru HHV-3

Externí odkazy